Musica Viva steht für:

 Musica Viva (München), eine Münchner Konzertreihe für Neue Musik
 Musica Viva Australia, eine australische Künstlervereinigung
 Musica Viva (Unternehmen), einen deutschen Musikreisen-Veranstalter
 Musica Viva (Osnabrücker Land), internationales Festival für Alte Musik